Sirindhorna — род травоядных орнитоподовых динозавров надсемейства Hadrosauroidea из мела Азии. Типовой и единственный вид Sirindhorna khoratensis назван и описан Масатэру Сибатой и коллегами в 2015 году. Название рода дано в честь тайской принцессы Маха Чакри Сириндхорн, внёсшей вклад в развитие палеонтологии в Таиланде. Видовое имя дано по неофициальному названию провинции Накхонратчасима (Кхорат), где были обнаружены остатки динозавра. На момент открытия Sirindhorna являлся самым полным игуанодонтовым орнитоподом из юго-восточной Азии.

История исследования 
Голотип NRRU3001-166 и дополнительный материал обнаружены в слоях формации Khok Kruat, датированных аптом, провинция Накхонратчасима, Таиланд.

Голотип представляет собой сочленённую мозговую коробку, состоящую из верхней затылочной кости, боковых затылочных костей, заднеушных костей, переднеушных костей, теменных костей, лобных костей, основной затылочной кости, основной клиновидной кости, глазнично-клиновидных костей, парасфеноида и боковых клиновидных костей, а также заглазничные и чешуйчатые кости.

Дополнительный материал включает в себя мозговую коробку, сочленённую с левой заглазничной костью, дорсальную половину мозговой коробки, каудальную часть мозговой коробки, правую предчелюстную кость, левую челюстную кость, правую челюстную кость, правую скуловую кость, правую квадратную кость, предзубную кость, левую зубную кость, правую зубную кость, правую надугловую кость, изолированные максиллярные зубы, изолированные дентарные зубы.

Остатки Sirindhorna были обнаружены в расчленённом состоянии, и пострадавшими от до и посмертной деформации. Мозговые коробки и зубные кости имеются в нескольких экземплярах, принадлежащих минимум четырём особям.

Описание 

Sirindhorna — это базальный гадрозавроид, диагностируемый по следующей аутапоморфии: сагиттальный гребень проходит вдоль всей дорсальной поверхности теменной кости, достигая лобно-теменного шва. Также он характеризуется уникальными сочетаниям признаков: относительно прямой лобно-теменной шов; верхняя затылочная кость обращена в каудодорсальную сторону; верхняя затылочная кость не является краем большого затылочного отверстия; предглазничная ямка челюстной кости не видна; ветвь зубной кости слегка расширена в ростральном направлении; простые желоба дентарных альвеол имеют вертикальные стенки и основание в форме коронки зуба; вертикальный венечный отросток расширен вдоль рострального и каудального края; у дентарных зубов имеются главные и вторичные гребни, но отсутствуют дополнительные.

Филогения 
Для выяснения филогенетического положения Sirindhorna была использована матрица признаков для Hypselospinus из исследования Дэвида Нормана 2015 года, содержавшая 105 признаков для 27 таксонов. В полученном дереве Sirindhorna является самым базальным гадрозавроидом и сестринским таксоном к кладе Altirhinus + все продвинутые гадрозавроиды.

Кладограмма на основе исследования Масатэру Сибаты и коллег 2015 года:

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2015 году